L'expression « abdication de Napoléon  » peut faire référence à :
 la première abdication de Napoléon  ;
 la seconde abdication de Napoléon .

Voir aussi 

 
 Cent-Jours